Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2012 прошли с 30 августа по 1 сентября 2012 года в Лондоне на .

Медали

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2012